Giri kan syfta på:

 Giri (artist)
 Anish Giri
 Varahagiri Venkata Giri

Geografi

Indonesien 
 Kecamatan Giri, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Giri, administrativ by, Jawa Timur,

Kongo-Kinshasa 
 Ngiri, vattendrag, 

Efternamn